Джей-лига 1994 — 2-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги.

Турнирная таблица

First Stage

Second Stage

Championship Playoff
Санфречче Хиросима 0-1 ; 0-1 Верди Кавасаки

Overall

Символическая сборная
Кикути, Синкити
Перейра
Ихара, Масами
Нацука, Ёсихиро
Хасиратани, Тэцудзи
Китадзава, Цуёси
Рамос, Руй
Бисмарк

Такэда, Нобухиро
Такаги, Такуя

Ссылки
RSSSF 

Япония
1994
Спорт в Японии в 1994 году